Falken från Malta, Riddarfalken från Malta eller The Maltese Falcon kan syfta på:

 Riddarfalken från Malta (roman) – en deckarroman från 1930 av Dashiell Hammett, originaltitel The Maltese Falcon
 Falken från Malta (film) – en amerikansk film från 1931, originaltitel The Maltese Falcon
 Riddarfalken från Malta – en amerikansk film från 1941, originaltitel The Maltese Falcon